Stiftskreuz steht für

Borghorster Stiftskreuz
Fuldaer Stiftskreuz 
Kölner Stiftskreuz